«Яд» — собирательный термин для музыкальных альбомов с таким же названием:
 «Яд» — студийный альбом Kizaru 2017 года.
 «Яд» — студийный альбом Алёны Швец 2022 года.
 «Яды» — студийный альбом «Элизиума» 2017 года.